

Буїнськ — місто, районний центр, Татарстан
 Буїнськ — селище міського типу, Ібресинський район, Чувашія
 Буїнськ — присілок, Урмарський район, Чувашія